Ю́рий Па́влов:
 
 Павлов, Юрий Викторович (1952—2004) — советский баскетболист, впоследствии тренер по баскетболу.
 Павлов, Юрий Владимирович (1950—2016) — российский режиссёр.